Guayabal kan syfta på:

Colombia 

 Vigía del Fuerte (ort), Antioquia, 
 Guayabal de Síquima (ort i Colombia), Cundinamarca, 
 Guayabal (ort i Colombia), Tolima,

Dominikanska republiken 

 Guayabal (ort i Dominikanska republiken), Independencia, 
 El Guayabal, Ázua, kommun, Ázua,

Mexiko 

 Guayabal, Chiapas, Chenalhó,